Ddmashen är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Ddmashen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ddmashen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Ddmashen. Närmaste större samhälle är Hrazdan,  kilometer sydväst om Ddmashen. 

Trakten runt Ddmashen består till största delen av jordbruksmark. Runt Ddmashen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik